Mona může být:
 Mona Barthelová (* 1990), německá tenistka
 Mona Sahlinová (* 1957), švédská politička
 Domenico Mona (1550–1602), italský malíř
 Mona (průliv), průliv v Atlantském oceánu
 Mona (ostrov), ostrov, patřící Portoriku
 Mona (souostroví), ruské ostrovy v Karském moři
 Mona (Utah), město v USA
 Mona (písmo), typ písma
 Mona (skupina), americká rocková skupina
 Kočkodan mona, druh opice
 Mona Lisa, více významů